Straßmeir ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Straßmeir (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Günter Straßmeir (1929–2009), deutscher Politiker (CDU)
Siehe auch
Strassmayer 
Strassmaier 
Straßmayer